El Premio al coraje civil puede referirse a:

 Premio al coraje civil de la Fundación Train (en inglés: Civil Courage Prize).
 Premio al coraje civil de la SAC (en sueco: Civilkuragepriset).

Premios